Hully Gully (dans), een dans uit de jaren 60
Hully Gully (attractie), een attractietype
Hully Gully (The Beach Boys), een lied van The Beach Boys